Jagdsitz steht für
Ansitzeinrichtung, bauliche Jagdrichtung für die Jagdausübung
Jagdschloss, Quartier einer herrschaftlichen Jagd